Le tournoi de Los Angeles est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1963 se dispute du 15 au .

Darlene Hard remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean Moffitt.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Darlene Hard.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Los Angeles

Navigation 

dames 1963
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1963
Sport en septembre 1963